Мистров — фамилия:

 Мистров, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2074 (945); 4 октября 1809.
 Мистров, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 1164 (594); 1 января 1795.
 Мистров, Пётр Потапович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 3153; 26 ноября 1816.

См. также 
 Мистровка